Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2022 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2021/22 gehörte. Sie begann am 12. Januar 2022 in Zlatibor und endete am 27. März 2022 in Gerede. Die Gesamtwertung der Männer gewann Daniel Peschkow und bei den Frauen wurde Anja Ilić Erste in der Gesamtwertung.

Resultate

Männer

Gesamtwertung Männer

Frauen

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 
Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2022
Skilanglauf-Continental-Cup 2021/22